Por Mubarak puede referirse a:

Nombre 
 Mubarak Awad
 Mubarak Begum
 Mubarak Ali Gilani
 Mubarak Khan
 Mubarak Ali Khan
 Mubarak Al-Sabah
 Mubarak Hassan Shami
 Mubarak Shah
 Yussef Mohammed Mubarak Al Shihri
 Tareq Mubarak Taher
 Mubarak Abdallah al-Shamikh

Apellido 
 Al-Mubarak
 Eid Mubarak
 El Mubarak
 Ibn Mubarak
 Hosni Mubarak